Campbellsburg kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Campbellsburg (Indiana)
Campbellsburg (Kentucky)